

Піонерський — місто, Калінінградська область
 Піонерський — селище міського типу, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Піонерський — селище міського типу, Совєтський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Піонерський — село, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Піонерський — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Піонерський — присілок, Ігринський район, Удмуртія
 Піонерський — селище, Міжріченський район, Вологодська область
 Піонерський — селище, Талицький міський округ, Свердловська область